Алямкин (Алямкина) — фамилия:

 Алямкин, Василий Григорьевич (род. 1981) — российский самбист и дзюдоист.
 Алямкина, Зинаида Васильевна (род. 1927) — Герой Социалистического Труда (1949).